Мурашкін Геннадій Вікторович — підполковник МВС України.
 Мурашкін Яків Андрійович — радянський льотчик-винищувач, Герой Радянського Союзу
Прізвища